

Anno 
 508 o 508 a.C.

Codici 
 508 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Zeist, nell'Utrecht, nei Paesi Bassi centrali.

Matematica 
 508 – numero

Trasporto
 Peugeot 508, autovettura della Peugeot lanciata nel 2010 e prodotta in due serie